Лисичка бледная () — съедобный гриб семейства . Произрастает на богатой питательными веществами почве преимущественно под благородными лиственными деревьями, а также кустами берёзы и лещины.

Описание 
Шляпка диаметром от 5 до 15 сантиметров, у зрелых грибов воронковидной формы с неровными краями, у молодых грибов шляпки ровные с загибающимися вниз краями. Иногда сильно морщинистая посередине. По цвету от бледно-жёлтого до лимонно-желтого.

Мякоть плотная, желтоватая или белая, со слегка острым вкусом и приятным ароматом. От прикосновений слегка темнеет.

Ножка короткая и толстая, от 0,5 до 1,5 сантиметра толщиной, длина ножки составляет 3-15 сантиметров. Ножка четко разделена на нижнюю и верхнюю часть: низ ножки цилиндрической формы, а верх конусообразный.

Гименофор складчатый (псевдопластинчатый), бледно-желтого цвета.

Сходные виды 
 Ложная лисичка

Примечания

Литература 
 Вишневский М. Всё о грибах. Популярная энциклопедия. — М.: «Проспект», 2019. — С. 688. — ISBN 978-5-392-27807-7.

Лисичковые
Съедобные грибы